Achramorpha är ett släkte av svampdjur. Achramorpha ingår i familjen Achramorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Achramorpha